Soc (sabata), tipus de calçat
 Soc (mercat), mercat tradicional dels països àrabs, especialment els que es realitzen a l'aire lliure 
 Soc, tros de soca separat de l'arbre, vegeu soca (botànica)
 Acrònims:
 Sindicat d'Obrers del Camp, sindicat andalús que promou la defensa dels interessos dels jornalers sense terra d'aquesta comunitat autònoma d'Espanya
 Solidaritat d'Obrers de Catalunya (1958-1983), sindicat nacionalista, fundat per Xavier Casassas 
 Servei d'Ocupació de Catalunya, organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Empresa i Ocupació
 Grup socialista (Assemblea nacional francesa), grup parlamentari constituït al voltant del Partit socialista (PS) a l'Assemblea nacional francesa
 SoC, sistemes en un sol xip